Der Begriff Stadtbahnbrücke ist mehrdeutig. Er wird verwendet für eine Brücke,

 über die Schienen einer Stadtbahn führen,
 die anderen Verkehrsteilnehmern die Überquerung einer Stadtbahntrasse ermöglicht,
 deren Namensbezeichnung „Stadtbahnbrücke“ lautet:
 Stadtbahnbrücke (Gera)
 Stadtbahnbrücke (Freiburg im Breisgau)
 Stadtbahnbrücke (Wien)
 Stadtbahnbrücke (Köln)
 Stadtbahnbrücke (Hannover)
 die Brücke der Stadtbahnstraße über die S-Bahn in Hamburg